Kralevski (en macédonien : Кралевски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1982), joueur de basket-ball macédonien ;
 Igor Kralevski (né en 1978), footballeur macédonien.

Notes et références